Semiramide – leggendaria regina assira
Semiramide – nome proprio di persona femminile
Semiramide – opera lirica di Antonio Vivaldi, rappresentata per la prima volta nel 1733
Semiramide – tragedia di Voltaire, scritta e rappresentata nel 1748
Semiramide – opera lirica di Antonio Salieri, rappresentata per la prima volta nel 1782
Semiramide poi nota come Semiramide riconosciuta  – opera lirica di Giacomo Meyerbeer, rappresentata per la prima volta nel 1819
Semiramide – opera lirica di Gioachino Rossini, rappresentata per la prima volta nel 1823

Pagine correlate
Semiramis